Anís gitano puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthriscus caucalis.
El nombre común de la planta Caucalis platycarpos.